Stati Uniti d'America
 Flat Rock – villaggio della Contea di Henderson, Carolina del Nord
 Flat Rock – census-designated place della Contea di Surry, Carolina del Nord
 Flat Rock – villaggio della Contea di Crawford, Illinois
 Flat Rock – città della Contea di Wayne, Michigan